Por Brookhaven pode estar à procura de:
 Brookhaven (Mississippi)
 Brookhaven (Pensilvânia)
 Brookhaven (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos